PDE1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 535 амінокислот, а молекулярна маса — 61 252.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, іонами металів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки